Юрій Долгорукий — руський князь із династії Рюриковичів, син Володимира Мономаха
 «Юрій Долгорукий» — російський атомний підводний човен
 «Юрій Долгорукий» — радянська китобійна база
 «Юрій Долгорукий» — одна з модифікацій моделі Москвич-2141, яку випускали в 1997—2001 р.р.

Див. також 
 Юрій Долгоруков